Bathylamprops är ett släkte av kräftdjur. Bathylamprops ingår i familjen Lampropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Bathylamprops